Judiceratops tigris es la única especie conocida del género extinto Judiceratops de dinosaurio ceratópsido, que vivió a finales del Cretácico, durante el Campaniense medio, en lo que hoy es Norteamérica.

Descripción
El holotipo YPM VPPU 022404 consiste en un cráneo incompleto el cual incluye los cuernos postorbitales, partes de los frontales, prefrontales y lacrimales, partes del escamosal derecho y los parietales, el cóndilo occipital y partes del supraoccipital. Varios otros especímenes poseen huesos escamosales similares, pero todos están muy incompletos.  Judiceratops muestra una combinación única de características, no observada en ningún ceratópsido anteriormente descrito. Su gola, el hueso parietal, tiene una barra media muy ancha, un margen caudal redondeado, y osteodermos, las proyecciones óseas, muy reducidas en el borde posterior, los así llamados epiparietales. Los osteodermos que se proyectan desde los lados de la gola y están formados por el escamosal (epiescamosales), están agrandados hacia adelante pero disminuyen su tamaño al avanzar hacia atrás. Los cuernos postorbitales, localizados por encima de los ojos, son moderadamente largos, inclinados hacia adelante y hacia afuera, y tienen una inusual forma de lágrima al ser vistos en sección transversal.

Descubrimiento e investigación
Los restos del espécimen holotipo de Judiceratops YPM VPPU 022404 se recuperaron de la Formación Judith River en el condado de Hill, Montana . El espécimen se recolectó en lutita marrón/verde y arenisca gris/amarilla que data de la etapa de Campaniana del Cretácico Tardío, hace aproximadamente 78 millones de años. Este espécimen se encuentra en el Museo Yale Peabody. Judiceratops compartieron su paleoambiente con peces óseos, anfibios, el coristodero Champsosaurus, el hadrosáurido Brachylophosaurus canadensis, el paquicefalosáurido Colepiocephale lambei, los terópodos Dromaeosaurus, Gorgosaurus y Troodon y con otros ceratópsidos Albertaceratops , Medusaceratops y Avaceratops.

Clasificación
Judiceratops es un Chasmosaurinae basal. Es más primitivo que muchos de los géneros de esa subfamilia con la excepción de Mercuriceratops. El cladograma mostrado a continuación sigue el análisis de Longrich en 2015, quien nombró a una nueva especie de Pentaceratops, e incluyó a casi todas las especies de casmosaurinos.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias 

Ceratopsia
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Cretácico